James River peut désigner :

 James River, au Dakota du Nord et au Dakota du Sud, aux États-Unis ;
 James River, en Virginie, aux États-Unis.